Delerm ist der Nachname mehrerer Personen:

Philippe Delerm (* 1950), französischer Schriftsteller
Vincent Delerm (* 1976), französischer Sänger und Komponist